Campbell megye (Dél-Dakota)
 Campbell megye (Kentucky)
 Campbell megye (Tennessee)
 Campbell megye (Virginia)
 Campbell megye (Wyoming)

Ezen kívül
 Campbell megye (Georgia), egy egykori megye, 1832 óta Fulton megye (Georgia) része